Тэрасима () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тэрасима, Дзюнко (более известна как Дзюнко Фудзи или Сумико Фудзи, до замужества Дзюнко Сюндо; род. 1945) — актриса японского кино и телевидения.
 Тэрасима, Кадзуясу (более известен как Оноэ Кикуносукэ V; род. 1977) — японский театральный актёр, сын Хидэюки и Дзюнко Тэрасимы.
 Тэрасима Мунэнори (1832—1893) — японский государственный деятель, политик, дипломат.
 Тэрасима, Синобу (более известна под фамилией Тэрадзима; род. 1972) — японская актриса, дочь Хидэюки и Дзюнко Тэрасимы.
 Тэрасима, Такума (род. 1983) — японский сэйю, певец и актёр. Родился в префектуре Исикава.
 Тэрасима, Тамия (род. 1958) — японский композитор, написавший музыку к нескольким анимационным фильмам.
 Тэрасима, Хидэюки (более известен как Оноэ Кикугоро VII; род. 1942) — японский актёр театра кабуки, а также в небольшой мере японского кино и телевидения.